Сахль () — арабское мужское имя.

Персоналии
 Сахль ибн Бишр (1-я пол. IX в.) — мусульманский врач и астролог из Мерва (Табаристан).
 Сахль ат-Табари (786—845) — врач, астролог, астроном, математик и талмудист, родом из Табаристана.
 Сахль ат-Тустари (818—896) — персидский богослов раннего суфизма.
 Сахл Смбатян (ум. после 855) — армянский князь северных областей Арцаха.
 Сахль ибн Фадль ат-Тустари (ад-Дустари, ивр. Джашар бен Хесед бен Джашар) — караимский учёный и экзегет из знаменитой семьи Тустари.

Топонимы
 Сахль-Хашиш — строящийся международный курорт на побережье Красного моря в Египте.